Che může znamenat:

 Che – přezdívka Che Guevary
 Che (An-chuej) – okres v čínské provincii An-chuej
 Che (částice) – španělská částice používaná jako oslovení ve významu „hej“, nebo jako přezdívka
 Che! (film, 1969) – film o Che Guevarovi z roku 1969
 Che (film, 2008) – film o Che Guevarovi z roku 2008
 Che (příjmení) – čínské příjmení